Этьен III де Блуа (Стефан) (1096—1154), граф Блуа, граф Мортен, граф Булони, граф Шампани, король Англии.
 Этьен III Анри (1089—1102), также граф Блуа.